Stan Wawrinka era il detentore del titolo e lo ha difeso battendo in finale Miša Zverev con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Stan Wawrinka (campione)
  Kei Nishikori (semifinale)
  Albert Ramos-Viñolas (secondo turno)
  John Isner (secondo turno)
  Steve Johnson (quarti di finale)

 Sam Querrey (quarti di finale)
 Paolo Lorenzi (primo turno)
 Viktor Troicki (ritirato)
 Ryan Harrison (primo turno)

Wild card 

  Kei Nishikori (semifinale)
  Janko Tipsarević (secondo turno, ritirato)

 Stan Wawrinka (campione)

Qualificati 

  Daniel Altmaier (primo turno)
  Roberto Marcora (primo turno)

 Franko Škugor (secondo turno)
 Miša Zverev (finale)

Lucky loser 
  Cedrik-Marcel Stebe (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Geneva Open 2017